Loco (album), een muziekalbum uit 2001 van Fun Lovin' Criminals
Loco (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Loco (muziek), een muziekterm met betrekking tot de te spelen toonhoogte
Loco (mascotte), een van de mascottes van de Walibiparken
Loco-vervoer, een vorm van internationaal transport
Loco (spel), educatief spel

Zie ook 
Lijst van Nederlandse prefixen voor het voorvoegsel loco-